stikstof (element), het chemisch element (N)
stikstofhoudende voedingsstoffen als nitraat, ammonium en ureum worden in de plantenfysiologie en de landbouw vanouds aangeduid met 'stikstof', het element dat de plant nodig heeft voor de aanmaak van aminozuren, en vervolgens eiwitten 
 stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden en ammoniak worden in de context van het milieubeleid vaak aangeduid als 'stikstof'
 de moleculaire, enkelvoudige stof distikstof, (N2): komt in de atmosfeer voor als natuurlijk stikstofgas; voor industriële en geneeskundige toepassingen ook als kunstmatige, vloeibare stikstof 
 Stikstof (band), een Belgisch hiphopcollectief

Zie ook
 Haber-Boschproces
 Stikstoffixatie
 Programma Aanpak Stikstof
 Stikstofgebrek